Исчезнувшие улицы Екатеринбурга
В процессе развития города Екатеринбурга многие его улицы, переулки и площади исчезли в результате реконструкции или сноса целых кварталов и строительства на их месте новых зданий или застройки и перегораживания самой улицы. Улица может как бесследно исчезнуть, так и превратиться в безымянный внутриквартальный проезд или пешеходную дорожку. В число исчезнувших улиц не включены переименованные улицы или вошедшие в состав других улиц.

Названия дореволюционных улиц 
Большинство из этих названий сложились в обывательском обществе. Часть названий отражала географические понятия, форму, место расположения (Завальная, Косая, Одинарная, Береговая и т. п.), часть была посвящена фауне (Лягушачья, Заячья, Вольчья и т. п.). Наиболее многочисленной была группа названий, образованных от фамилий проживавших на улице горожан, занимавших высокое положение в городском обществе (Рязановская, Коробковская, Харитоновская и т. п.).

Исчезнувшие улицы в границах города на 1917 год 
 Авейде Марии
 Берёзовская площадь
 Бороздинская
 Верхне-Наземская
 Главная Торговая площадь
 Дровяная
 Каменский переулок (Каменский порядок)
 Кержинская
 Кичигина
 Кладбищенская
 Коковинская площадь
 Кологривова
 Коротенькая
 Короткая
 Косая
 Косой порядок
 Малаховская площадь
 Малая Соборная
 Мануйловский переулок
 Мельковская Береговая (Мельковская набережная)
 Мельковская площадь
 Переулок Мольера (бывший 1-й Коковинский)
 Мысовая
 Наземка
 Одинарка в Банной слободе.
 Одинарка в Ссыльной слободе.
 Опалиха 17-я (Героев Труда)
 Попова
 Потапова
 Проломная (Проломская)
 Протопоповская
 Пышминская
 Расторгуевская площадь (Нижняя Яма)
 Ревдинский переулок (бывший Столовый завал, Столовая)
 Семёнова
 Сенная площадь (Конная, бывшая Первого Мая)
 Совхозный переулок (бывший 2-й Коковинский)
 Сухаревская на Мельковке (бывш. Парижской Коммуны)
 Тобольцева
 Узенькая Мельковская
 Хлебная площадь (Хлебный рынок)
 Цыганская площадь (бывшая Меновая, Горсовета)
 Щепная площадь (бывшая Монастырская, Дровяная)

Исчезнувшие улицы посёлка Верх-Исетского завода 
 Закутилова 1-я (Первоуральская ул.)
 Закутилова 2-я (ул. Труда)

Улицы, исчезнувшие после 1917 года (кроме городских улиц, появившихся до 1917 года) 
 Августовский переулок
 Агрегатный переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Армянский переулок
 Активистов (Октябрьский, Сибирский) 
Алданская (Кировский, ЖБИ)
 Алексея Толстого (Кировский, Пионерский)
 Анисовый переулок
 Белорусский переулок
 Бородулинская
 Будённого
 Витебская (Застроена) (Железнодорожный, Сортировочный, пос. Красная Звезда)
 Волочаевская
 1-й Вольный переулок(Кировский, Комсомольский)
 3-й Вольный переулок (Кировский, Комсомольский)
 Второй переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Восьмой переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Гранитная (бывш. ул. Днепровская) (Октябрьский, Синие Камни)
 Девятый переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Добровольцев
 Зайковская
 Заказной переулок
 Исовская (бывш. ул. 1-го Мая) (Чкаловский, Химмаш)
 Истокский переулок
 Кантонской коммуны (бывш. Сухаревская наб.) (,Центральный)
 Карабашский переулок
 Клауса
 Косулинский переулок  
 Красногвардейская улица                                                                                                                                                                                                  
 Кряжовая
 Ленский переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Маршрутная (Кировский, Втузгородок)
 Меднорудянская (Застроена) (Железнодорожный, Сортировочный, пос. Красная Звезда)
 Монгольская (вошла в ул. Пехотинцев)
 Морозова Павлика
 Мурманская
 Народный переулок
 Насыпная
 Начальный переулок
 Неизвестный переулок
 Орская (Застроена) (Железнодорожный, Сортировочный, пос. Красная Звезда)
 Осетинский переулок
 Отлогий
 Павлика Морозова
 Перевозный переулок
 Пятый переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Раздельная
 Ромена Роллана
 Переулок Ростовского
 1-й Ружейный переулок
 2-й Ружейный переулок
 Сакко (Застроена) (Железнодорожный, Сортировочный, пос. Красная Звезда)
 Самородный переулок
 Переулок Сборщиков
 Седьмой переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Синий переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Станционная
 Стеклографистов
 Строммашина
 Табачный
 Такелажная
 Текстильщиков
 Третий переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Тульский переулок (вошел в ул. Волгоградскую)
 Переулок Усыскина (бывш. 3-й Загородный)
 Уфалейский переулок
 Переулок Федосеенко (бывш. 2-й Загородный)
 Четвёртый переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Чусовская
 Шестой переулок (Октябрьский, Синие Камни)
 Шлакоблочная

См. также 
 Список улиц Екатеринбурга

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Улицы Екатеринбурга